Haldanodon — це вимерла ссавцеподібна тварина, яка жила у верхній юрі (кіммеридж, близько 145 мільйонів років тому). Його викопні рештки були знайдені в Португалії, у відомому викопному місці Гімарота, яке знаходиться у формації Алкобаса. Можливо, це була напівводна рийна комахоїдна тварина, подібна за звичками до хохулі та качкодзьоба. Відомо декілька зразків, включаючи частковий скелет і добре збережені черепи.

Опис 
Халданодон був приблизно завдовжки з хохулю, і, можливо, мав схожу екологію. Череп був низьким і трикутним, якщо дивитися зверху. Протягом багатьох років він мав найвідоміший матеріал черепа будь-якого докодонта, що робило його життєво важливим для розуміння таксономічного положення цієї групи ссавців. Це був перший мезозойський ссавцеподібний, який мав носові пластини, складну особливість носових порожнин ссавців. Однак він також зберіг деякі дивовижні примітивні риси, спільні з нессавцевими цинодонтами.

Тіло було компактним, а ноги короткими та міцними. Зчленування дистального відділу плечової кістки було особливо розширеним, що вказувало на сильні м’язи для копання або плавання. Передні лапи були відносно короткими, а кістки передніх кінцівок вигнуті і стиснуті з боків.

Класифікація 
Халданодон був докодонтом, частиною групи ранніх ссавцеподібних від юрського до крейдового періодів зі спеціалізованими зубами. Докодонти були широко розповсюджені в Лавразії та демонструють цікаве розмаїття екологічних способів життя, невідомих іншим мезозойським ссавцеподібним.

Філогенетика:

Примітки 

Роди тварин
Фауна юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1972